Eurojackpot er et fælleseuropæisk lottospil, der startede 23. marts 2012. De deltagende lande er Danmark (incl Færøerne og Grønland), Sverige, Norge, Island, Finland, Estland, Letland, Litauen, Holland, Tyskland, Tjekkiet, Ungarn, Kroatien, Slovenien, Italien, Spanien, Slovakiet og Polen.

Chancen for at vinde en 1. præmie er 1:139.838.160. Selve spillet går ud på at vælge fem hovedtal og to stjernetal. De fem hovedtal bliver valgt mellem tallene 1-50, mens de to stjernetal bliver fundet mellem 1 og 12. Forventningerne fra arrangørerne af spillet er, at omkring 50 millioner spillere vil spille med, hvor selve trækningen finder sted i Helsinki i Finland hver tirsdag og fredag kl. 21 EET. Spillet har to kontrolcentre – et i Tyskland og et i Danmark.

Gældende fra trækningen d. 25 marts 2022 blev Eurojackpot ændret til nu at have trækninger både tirsdag og fredag, samt udvidet mulige stjernetal fra 1-10 til 1-12. Samtidig blev højeste mulige pulje hævet fra 570 mio. kr. til 750 mio. kr.

Vinderchance 

Før 25. marts 2022 var mulige stjernetal fra 1 til 10, og vinderchancen så derfor således ud:

Største gevinster 
Største gevinster (ajourført 30/10/2021)

Den største gevinst i dansk historie på 315 millioner kroner opnåede en 47-årig kvinde fra Helsingør den 20. februar 2015 på Eurojackpot. Den næststørste gevinst i Danmarkshistorien på 310 millioner kroner blev vundet den 9. april 2021 af en spiller fra Roskilde Kommune.

Et finsk syndikat bestående af 50 spillere fra Siilinjärvi, der havde spillet en systembillet med 4 forudsigelser i 7/3 systemtilstand til et samlet beløb på 504,00 Euro, vandt den 23. august 2019 det maksimale jackpotbeløb plus yderligere gevinster fra den lavere præmie kategorier og dermed rekordgevinst på 582.737.246 kroner (91.938.695,00 Euro).

Historie 
Eurojackpot har været på tegnebrættet i op mod seks år, før end det endelig blev realiseret i marts 2012. De deltagende lande ser spillet som en konkurrent til EuroMillions, der også er et fælleeuropæisk lotterispil. De deltagende lande aftalte i november 2011, at spillet skulle sættes i gang i løbet af 2012, og efterfølgende meldte både Norge, Sverige og Island sig som interesserede, og de kom med senere i spillet.

Selve salget til spillet startede lørdag den 17. marts, og den allerførste trækning i spillet blev foretaget fredag 23. marts. Der var ingen vindere af den store 1. præmiepulje ved den første trækning.

Se også 
 Lotto
 Lotto (Danske Spil)
 EuroMillions

Noter 

Lotterier
Etableret i 2012